U19-Europamästerskapet i fotboll 2017 var den 16:e upplagan av U19-Europamästerskapet i fotboll och spelades i Georgien mellan den 2 och 15 juli. Georgien utsågs som värdland av Uefa den 26 januari 2015.

Turneringen vanns av England som besegrade Portugal i finalen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Referenser

2017
Fotboll i Georgien
Fotbollsåret 2017
2017 i Georgien
Sportevenemang i Georgien